Horvátország
Stankovo falu Jasztrebarszka községben, Zágráb megyében

 Szlovénia
Stankovo falu Brežice községben, Alsó-Szávamente régióban